Messier 18 (M18), een object aan de sterrenhemel
 M18 Hellcat, een Amerikaanse tankjager uit de Tweede Wereldoorlog
 M18-granaat
 Een verkeersweg:
 M-18 (Bosnië en Herzegovina)
 M18 (Groot-Brittannië)
 M-18 (Montenegro)
 M18 (Oekraïne)
 M18 (Servië)
 Een voormalige verkeersweg:
 M18 (Joegoslavië)
 M-18 (Rusland)